Ашулук:

В Харабалинском районе Астраханской области существуют следующие географические объекты:

 Ашулук — железнодорожная станция Астраханского региона Приволжской железной дороги.
 Ашулук — российский военный полигон.
 Ашулук — военный аэродром рядом с полигоном Ашулук.
 Ашулук — посёлок Харабалинского района Астраханской области рядом со станцией Ашулук.
 Ашулук — река в Астраханской области, рукав Ахтубы (также известна как ерик Лопатин).
 Ашулук — судоходная река в Астраханской области, рукав Ахтубы, на реке стоит город Харабали.
 Ашулук — река в Астраханской области, рукав Ахтубы, на реке стоит село Вольное.